Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ — международное спортивное соревнование по гребле на байдарках и каноэ, проводимое Европейской ассоциацией каноэ среди представителей европейских стран. Впервые прошло в 1933 году в Праге под эгидой Международной федерации каноэ, проходило с двухлетней периодичностью между чемпионатами мира вплоть до 1969 года — после первенства в Москве на долгие годы прекратило своё существование, так как чемпионаты мира с этого времени стали ежегодными, и для европейских первенств попросту не осталось места в календаре. В 1997 году чемпионаты Европы были возобновлены, и в настоящее время проходят ежегодно.

Наиболее титулованной спортсменкой чемпионатов Европы является венгерка Каталин Ковач, имеющая в послужном списке 26 золотых медалей и 16 серебряных. Среди мужчин по количеству побед лидируют немец Рональд Рауэ и россиянин Максим Опалев, побеждавшие на европейских первенствах по 14 раз.

Чемпионаты Европы

Общий медальный зачёт чемпионатов Европы 
Начиная с 1997 года. Обновлено по состоянию на чемпионат 2015 года.

Ссылки 
 The beginnings of ECA  — история чемпионатов Европы по гребле на байдарках и каноэ
 Canoeresults  — результаты всех чемпионатов Европы по спринтерской гребле

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ